Csorich ist der Familienname oder Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Anton Csorich von Monte Creto (1795–1864), k.u.k. Feldzeugmeister und österreichischer Kriegsminister
 Franz Csorich von Monte Creto (1772–1847), k.u.k. Feldmarschallleutnant
 Marian Csorich (* 1979), polnischer Eishockeyspieler
 Stefan Csorich (1921–2008), polnischer Eishockeyspieler und -trainer